Ро́бертс Ро́де (, род. 29 мая 1987 года, Рига, СССР) — латвийский горнолыжник, участник двух зимних Олимпийский игр.

Спортивная биография 
На соревнованиях под эгидой FIS Робертс начал выступать в начале 2003 года. Первые несколько лет Роде принимал участия в соревнованиях, проводимых на территории Австрии. В 2004 году Роде выступил на молодёжном чемпионате мира, но ни в одной из дисциплин ему не удалось попасть даже в 30-ку лучших. В 2005 году Робертс впервые выступил на взрослом чемпионате мира, но ни в слаломе, ни в гигантском слаломе ему не удалось завершить обе попытки. Всего Роде принял участие в шести чемпионатах мира. Лучшим результатом на мировых первенствах является 42-е место, завоёванное в скоростном спуске на чемпионате 2013 года в австрийском Шладминге. В Кубке мира Быдлиньский дебютировал 28 ноября 2009 года на этапе в канадском Лейк-Луисе. Лишь однажды латвийскому спортсмену удалось попасть в 30-ку сильнейших на Кубке мира — это случилось 12 февраля 2012 года в Сочи, когда Роде стал 29-м в суперкомбинации.

В 2010 году Робертс Роде дебютировал на зимних Олимпийских играх. Латвийский спортсмен стартовал на двух дистанциях: в скоростном спуске Роде занял 58-е место, а в суперкомбинации ему не удалось завершить первую часть соревнований. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Робертс выступил уже в трёх дисциплинах, но вновь доехать до финиша Роде смог только в скоростном спуске, заняв в нём 47-е место и, уступив чемпиону австрийцу Маттиасу Майеру более 11 секунд.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Латвии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года